Het judotoernooi in de klasse tot 66 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zondag 29 juli 2012. Regerend olympisch kampioen was Masato Uchishiba uit Japan. In totaal kwamen 36 judoka's uit 36 landen uit in de half-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 066